Cloud Nine lub Cloud 9 odnosi się do:
 Cloud9 – Amerykańska drużyna e-sportowa.
 na chmurze nr 9 ( on cloud number nine) – zwrot anglojęzyczny wykazujący szczęście i euforię
 Cloud 9 – luksusowy statek pasażerski w fikcyjnym uniwersum Battlestar Galactica
 CloudNine Web Services – europejska firma hostingowa
 Cloud Nine – uliczny narkotyk na bazie efedryny
 Cloud 9 – amerykańska komedia sportowa z 2009
 Cloud 9 – amerykańska komedia młodzieżowa z kanonu Disney Channel Original Movies z 2014
 Cloud Nine – darmowa gra MMORPG

Muzyka 
 Cloud Nine – album The Temptations z 1969
 Cloud Nine – album George’a Harrisona z 1987
 Cloud Nine – album Kottonmouth Kings z 2007
 Cloud 9 – album rapera Nine z 1996
 Cloud Nine – piosenka Evanescence z albumu The Open Door
 Cloud Nine – piosenka Puddle Of Mudd z albumu Life On Display
 Cloud 9 – piosenka 3 Steps Ahead z albumu 3 Steps Ahead
 Cloud Nine – album Kygo z 2016
 Cloud 9 – singiel Shy FX – angielskiego wykonawcy muzyki Drum and bass i Jungle
 Cloud 9 – piosenka Jamiroquai z albumu Automaton